Гарбінє Мугуруса успішно захистила титул після того як у фіналі  Вікторія Азаренко припинила гру через травму ноги при рахунку 6–1, 3–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 Singles
2019 у мексиканському спорті